Kaimur kan syfta på:
Kaimur Hills, en bergskedja i Indien
Kaimur (distrikt), ett distrikt i delstaten Bihar i Indien
Kaimori, en ort i delstaten Madhya Pradesh i Indien